Богданово (), село, 
Гавриловский сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320481503. Население по переписи 2001 г. составляет 67 (34/33 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Богданово находится рядом с селом Котовка, в 3-х км железнодорожная станция Ветерок.
Вокруг села несколько запруд.

Экономика 
В селе была молочно-товарная ферма, в настоящий момент разрушена.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Барвенковского района